W67 peut faire référence à :
 Noyade et submersion dans une piscine, d’après la classification internationale des maladies ;
 W67, une ogive thermonucléaire américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres